Konkurrencen i Bueskydning for kvindehold under Sommer-OL 2008, blev afholdt 9. – 10. august.

Placeringsrunde

1. Runde

2. Runde

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

Kvindehold